Симбухин — фамилия:

 Симбухин, Матвей Михайлович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 1267; 26 ноября 1795.
 Симбухин, Николай Семёнович — Георгиевский кавалер; майор; № 9827; 26 ноября 1855.